YVO peut faire référence à :
L'aéroport de Val-d'Or, au Canada.
L'observatoire volcanologique de Yellowstone, en anglais Yellowstone Volcano Observatory, aux États-Unis.

Sigle de 3 caractères